Pope é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Pope (Arkansas)
Condado de Pope (Illinois)
Condado de Pope (Minnesota)

Desambiguações de topônimos